Pine Hills kan syfta på följande platser:

USA 

 Pine Hills, Florida, ort, Orange County, 
 Pine Hills (bergskedja i USA, Illinois), Jackson County, 
 Pine Hills (berg i USA, Louisiana), Caddo Parish, 
 Pine Hills (bergskedja i USA, Maryland), Washington County, 
 Pine Hills (berg i USA, Virginia), Botetourt County, 
 Pine Hills (berg i USA, Massachusetts, Norfolk County), 
 Pine Hills (berg i USA, Massachusetts, Plymouth County), 
 Pine Hills (bergskedja i USA, Kalifornien, San Diego County), 
 Pine Hills (ort i USA, Kalifornien, Humboldt County), 

Robotskapade USAförgreningar